Ахер - фамилия и топоним:

Персоналии 
 Ахер () — прозвище иудейского мыслителя Элиша бен Абуя.
 Ахер, Абхина (род. 1977) — активистка за права трансгендерных людей в Индии.

Топоним 
 Ахер () — река в Германии.
 Ахер (, ) — поселение в Ирландии.
 Ахер (, , ) — испанское название муниципалитета Ажер, входящего в провинцию Лерида в составе автономного сообщества Каталония.